Тисимул има више значења:

 Тисимул (Чанком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тисимул (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику